Хотек () — чешский графский род. 

Известные представители:

 Хотек, Богуслав (1829—1896) — австрийский дипломат.
 Хотек, София (1868—1914) — жена австро-венгерского эрцгерцога Франца Фердинанда.
 Хотек, Франтишек (1800—1852) — чешский пианист и композитор.